Pleasanton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasanton (Colorado)
 Pleasanton (Iowa)
 Pleasanton (Kalifornien)
 Pleasanton (Kansas)
 Pleasanton (Nebraska)
 Pleasanton (New Mexico)
 Pleasanton (Ohio)
 Pleasanton (Texas)
 Pleasanton Acres (Delaware)
 Pleasanton Township (Manistee County, Michigan)